Бетонка — неформальное название двух кольцевых автодорог вокруг Москвы, а также других дорог с бетонным покрытием. Так могут называться:
 Московское Малое Кольцо (А107).
 Московское Большое Кольцо (А108).
 Трасса А120 в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
 Трасса М39, проходящая по территории Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.